XGI — термин имеющий несколько значений:

 XGI Technology Inc. — компания, занимающаяся компьютерной графикой.
 Ruger XGI — винтовка.
 ISO 639: xgi — Язык Бири.